Футболист года в Черногории — ежегодная награда, присуждаемая Футбольным союзом Черногории с 2006 года лучшему футболисту Черногории.

Победители 
 2006 — Мирко Вучинич,  Лечче /  Рома
 2007 — Мирко Вучинич,  Рома
 2008 — Мирко Вучинич,  Рома
 2009 — Стеван Йоветич,  Фиорентина
 2010 — Мирко Вучинич,  Рома
 2011 — Мирко Вучинич,  Ювентус
 2012 — Мирко Вучинич,  Ювентус
 2013 — Мирко Вучинич,  Ювентус
 2014 — Марко Баша,  Лилль
 2015 — Стеван Йоветич,  Интер
 2016 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид
 2017 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид
 2018 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид
 2019 — Стефан Мугоша,  Инчхон Юнайтед
 2020 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид
 2021 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид
 2022 — Стефан Савич,  Атлетико Мадрид

Примечания 

Футбол в Черногории
Футбольные награды